You Can’t Stop Me steht für:

 You Can’t Stop Me (Suicide Silence), ein Lied und Album von Suicide Silence
 You Can’t Stop Me, ein Lied der Guano Apes, siehe Walking on a Thin Line #You Can’t Stop Me